Зак Сэнфорд (; род. 9 ноября 1994, Сейлем) — американский хоккеист, нападающий клуба «Нэшвилл Предаторз». Обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» (2019).

Карьера 
На драфте НХЛ 2013 года был выбран во 2-м раунде под общим 61-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз», после выбора на драфте присоединился к «Уотерлу Блэк Хокс». Отыграв сезон за эту команду, он присоединился к «Бостон Колледж Иглз», команду представляющую Бостонский колледж, за которую играл в течение двух сезонов.

11 июля 2016 года подписал с «Вашингтоном» трёхлетний контракт новичка. Дебютировал в НХЛ 13 октября 2016 года в матче с «Питтсбург Пингвинз», матч закончился победой «пингвинов» со счётом 3:2 в серии буллитов. Он продолжил свою карьеру в фарм-клубе «столичных» «Херши Беарс». 11 февраля 2017 года в матче с «Анахайм Дакс» забросил свою первую шайбу в карьере, а сам матч закончился победой «Вашингтона» со счётом 6:4.

27 февраля 2017 года был обменян в «Сент-Луис Блюз» на защитника Кевина Шаттенкирка. В январе 2019 года «Сент-Луис» шёл на последнем месте в чемпионате; сменив тренера и вратаря «Сент-Луис» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли, обыграв в семи матчах «Бостон Брюинз». 13 февраля 2020 года в мачте с «Вегас Голден Найтс» впервые забросил четыре шайбы, но «Сент-Луис» проиграл «рыцарям» в овертайме со счётом 6:5.

25 сентября 2021 года был обменян в «Оттаву Сенаторз» на Логана Брауна.

21 марта 2022 года был обменян в «Виннипег Джетс», за который он доиграл оставшуюся часть сезона.

15 июля 2022 года в качестве свободного агента подписал однолетний контракт с «Нэшвилл Предаторз».

Статистика

Клубная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные нападающие
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Бостон Колледж Иглз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)